Rezultati smučarskih skokov na XIX. zimskih olimpijskih igrah.

Srednja skakalnica (HS-106)

Velika skakalnica (HS-140)

Ekipno (HS-140) 

2002
Športi Zimskih olimpijskih iger 2002